Holt megye (Missouri)
Holt megye (Nebraska)